17-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 1—2 июня 1996 года на стадионе «Ла Пеинета» в Мадриде, столице Испании. На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли сильнейшие сборные континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 17 женских легкоатлетических дисциплинах.

Позднее в португальском Лиссабоне и норвежском Бергене состоялись соревнования в Первой лиге, в бельгийском Ордегеме и эстонском Таллине — во Второй лиге.

С 1996 года из программы Кубка Европы был исключён бег на 10 000 метров, вместо него стала проводиться дистанция 3000 метров.

Линфорд Кристи из Великобритании в седьмой раз подряд выиграл бег на 100 метров и в третий раз подряд — на 200 метров и одержал 14-ю и 15-ю победы соответственно за все годы турнира.

Мужская сборная Украины выиграла эстафету 4×100 метров с новым национальным рекордом — 38,53.

Испанец Роберто Парра впервые в истории Кубка пробежал 800 метров быстрее 1 минуты 45 секунд (1.44,97). У женщин на этой дистанции высокий результат 1.57,87 показала россиянка Светлана Мастеркова.

Суперлига

Командное первенство 
В мужских соревнованиях приняли участие 9 команд, поскольку годом ранее хозяева Кубка-1996, испанцы, заняли седьмое место и по правилам должны были покинуть Суперлигу.

Сборная Германии сделала победный дубль, уверенно победив как среди мужчин, так и среди женщин. Сборная Белоруссии добилась своего наивысшего достижения на Кубках Европы, заняв призовое третье место. В будущем ей так и не удастся попасть на пьедестал турнира повторно.

Украина, Швеция и Финляндия у мужчин и Испания и Болгария у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 28—29 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в португальском Лиссабоне, группы B — в норвежском Бергене. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Греция и Норвегия у мужчин и Италия и Румыния у женщин. Вылетели во Вторую лигу Словения, Турция, Белоруссия и Дания у мужчин и Нидерланды, Хорватия, Дания и Исландия у женщин.

Группа A (Лиссабон)

Группа B (Берген)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 29—30 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в бельгийском Ордегеме, группы B — в эстонском Таллине. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Бельгия, Нидерланды, Югославия и Болгария у мужчин и Австрия, Бельгия, Литва и Югославия у женщин.

Группа A (Ордегем)

Группа B (Таллин)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 1996 года
Спорт в Испании в 1996 году
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании